SKX – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Saransk (Russia)
 skx – codice ISO 639-3 della lingua seko padang